Jean Fernel, latinizzato in Fernelius – medico e astronomo francese
Fernelius – cratere lunare